Ме́лвилл:

 Мелвилл — остров в Канадском Арктическом архипелаге.
 Мелвилл — остров на севере Австралии, в составе Северной территории.